La Constitution de 1995 peut référer à plusieurs textes constitutionnels adoptés ou remaniés en 1995 :

 la Constitution arménienne, remaniée en 2005 ;
 la Constitution de la Bosnie-Herzégovine
 la Constitution du Kazakhstan ;
 la Constitution du Malawi.